Туркула — українське прізвище.

 Туркула Віктор Михайлович
 Туркула Михайло Григорович
 Туркула Олена Григорівна

Українські прізвища